Jhunjhunu (district), een district van de Indiase staat Rajasthan
 Jhunjhunu (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Jhunjhunu